Masonic Lodge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Masonic Lodge (Missouri), ID-Nr. 80002335
 Masonic Lodge (Montana), ID-Nr. 90000649